Danmarks Kommunistiske Parti – Partito Comunista Danese, partito politico danese
 Deutsche Kommunistische Partei – Partito Comunista Tedesco, partito politico tedesco
 Deutsche Konservative Partei – Partito Conservatore Tedesco, antico partito politico tedesco
 Dragon Kill Points – sistema di punti usati nei videogiochi on-line MMORPG